Chittagong Hill Tracts, territori autònom de Bangladesh
 Motor Ford CHT (de l'acrònim en anglès Compound High Turbulence), motor de combustió interna desenvolupat per Ford Motor Company
 Cromàtide (del seu nom en anglès Chromatid), cadascuna de les dues cadenes idèntiques d'ADN que constitueixen un cromosoma
 Cicloheptatriè, cicloalquè utilitzat com a lligand en química organometàl·lica